Куба се такмичила на Олимпијским играма 1904. у Сент Луису, Мисури, САД са пет такмичара у два различита спорта, атлетика и мачевање. Куба је освојила укупно 9 медаља а од тога четири златне, два сребра и три бронзе.

Учесници по спортовима

Освајачи медаља

Резултати

Атлетика

Мачевање

Референце

Спољашње везе 
 База података МОКа
 Резултати на олимпик спорту 

Куба на Летњим олимпијским играма
Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 1904.